M2 kan avse:

 M2 (England) – en motorväg i Storbritannien
 M2 (Ungern) – en motorväg i Ungern
 M2 (Ryssland) – en motorväg i Ryssland
 M2 (Pakistan) – en motorväg i Pakistan
 M2 (stjärnhop) – en klotformig stjärnhop i stjärnbilden Vattumannen
 m² – en förkortning för kvadratmeter
 M2 – en dimension för skruvar och muttrar med M-gänga
 M2 (Budapests tunnelbana) – en linje i Budapests tunnelbana
 M2 (Köpenhamns metro) – en linje i Köpenhamns metro
 M2 (minneskort) – en typ av minneskort
 M2 Light Tank – en amerikansk stridsvagn under andra världskriget
 M2/M3 Bradley – ett amerikanskt stridsfordon
 HMS M2 – ett prototypfartyg i svenska flottan
 M2 Browning – ett luftkylt helautomatiskt vapen
 M2-receptor – ett slags receptorer som finns i parasympatiska nervsystemet, se Muskarinreceptorer